Arcivévoda Robert Rakouský-d’Este (8. února 1915, zámek Schönbrunn, Vídeň – 7. února 1996 v Basileji, Švýcarsko) byl členem císařsko-královské rodiny z rodu Habsbursko-Lotrinského.

Život 
Jeho celé jméno znělo: Jeho císařská a královská výsost arcivévoda Robert Karel Ludvík Maxmilián Michael Maria Anton František Ferdinand Josef Ota Hubert Jiří Pius Jan Marcus d'Aviano Rakouský-d’Este (německy Robert Karl Ludwig Maximilian Michael Maria Anton Franz Ferdinand Joseph Otto Hubert Georg Pius Johannes Marcus d'Aviano von Österreich-d’Este).

Narodil se jako druhý syn z osmi dětí posledního rakouského císaře a krále českého a uherského, Karla I. (1887–1922) a jeho ženy císařovny Zity (1892–1989). V roce 1917 na něho otec převedl jméno a erb rodu Rakouských d'Este.

Po skončení první světové války a zániku Rakouska-Uherska žil se svými rodiči až do března 1919 na zámku Eckartsau v Dolním Rakousku, než byla někdejší císařská rodina nuceně vystěhována v důsledku vyhoštění jeho otce ze země. V letech 1919 až 1921 žil Robert s rodiči v exilu ve Švýcarsku, později na Madeiře a ve Španělsku, kde také vychodil základní školu.

Gymnázium studoval soukromě podle rakouských a maďarských osnov. Vystudoval Katolickou univerzitu v Lovani, stal se doktorem hospodářských věd a státovědy. Poté působil v Londýně.

Neúspěšně se snažil o společnou politiku rakouských emigrantů. V roce 1945 se pokoušel o politickou činnost v Rakousku, byl však republikánskými úřady vypovězen ze země. Poté působil jako bankéř v Bruselu.

Manželství a potomci 
29. prosince 1953 se oženil v Bourg-en-Bresse s princeznou Markétou Savojskou-Aosta (7. dubna 1930 – 10. ledna 2022), dcerou vévody Amadea III. z Aosty, místokrále habešského, a princezny Anny Heleny Marie z Orléans z rodu Guise. Z jejich svazku vzešlo patero dětí, a následně šestnáct vnoučat.
 Arcivévodkyně Marie Beatrix (* 11. prosince 1954) ∞ 1980 hrabě Riprand z Arco-Zinneberg
 Arcivévoda Lorenz (* 16. prosince 1955) ∞ 1984 princezna Astrid Belgická
 Arcivévoda Gerhard (* 30. října 1957) ∞ 2015 Iris Jandrasits
 Arcivévoda Martin (* 21. prosince 1959) ∞ 2005 princezna Kateřina Isenburg-Birstein
 Arcivévodkyně Isabella (* 2. března 1963) ∞ 1999 hrabě Andrea Czarnocki-Lucheschi

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Robert Rakouský-d'Este
Robert Rakouský-d'Este
Robert Rakouský-d'Este
Rakouští šlechtici
Narození 8. února
Narození v roce 1915
Úmrtí 7. února
Úmrtí v roce 1996
Muži
Princové